Владимир Степанович Бирюков (10 сентября 1931, Липецк, Воронежская область, РСФСР — 5 октября 2016) — советский и российский ученый в области военной техники, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки РФ. Полковник.

Биография 

Родился в семье железнодорожного рабочего.

Окончил школу в Харькове (1949) и 4 курса Харьковского политехнического института. В 1953 году был призван в армию и зачислен на 5-й курс факультета реактивного вооружения Артиллерийской инженерной академии имени Дзержинского. Окончил академию с отличием и был назначен преподавателем цикла № 2 войсковой части № 86618 (Камышинского артиллерийского училища).

В 1956 году был переведён в Болшево в НИИ № 4 Министерства обороны СССР. Там прослужил 33 года: научный сотрудник, с 1968 года — старший научный сотрудник, начальник лаборатории, заместитель начальника отдела (работал под руководством Г. С. Нариманова, П. Е. Эльясберга, М. В. Мельникова). Занимался выполнением НИР по ПРО, пороховым ракетам, наземным и бортовым системам управления, баллистике.

После создания филиала 4 НИИ по космической тематике (затем — 50-е ЦНИИ космических средств), работал там старшим научным сотрудником, начальником лаборатории, заместителем начальника отдела.

В 1959—1962 гг. окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Аналитические методы оптимального управления полётом ракет».

Полковник (1982).

Доктор технических наук (1982), тема диссертации «Теоретические основы и усовершенствованные методы гибкого управления полётом новейших ракет». Профессор (1990).

Автор более 200 научных работ, 22 изобретений. Среди его учеников два доктора технических наук (сотрудники 50 ЦНИИ Г.Н. Шаров и В.И. Великоиваненко) и 14 кандидатов технических наук.

Участвовал в создании и подготовке к лётным испытаниям космической системы «Буран».

С 1989 года в отставке. После увольнения из армии - старший научный сотрудник и ведущий научный сотрудник в 50 ЦНИИ космических систем и в объединенном 4 ЦНИИ Министерства обороны ССР.

Жил в г. Королёв Московской области.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель науки РФ (2007). За работы в области прикладной математики удостоен Государственной премии СССР (1985).
 Награждён медалью «За боевые заслуги».

Источники 
 http://specnabor1953.narod.ru/biograf/BirjukovVS.htm 
 http://sm.evg-rumjantsev.ru/necrologi-2016.htm
 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=12659@morfDictionary 
 История 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации (1946—2006). Под редакцией доктора технических наук, профессора генерал-майора В. В. Василенко, ЦИПК, 2006 г.